Un rayo es una poderosa descarga electroestática natural. Rayo también puede referirse a los siguientes artículos, ordenados por temática:

Toponimia
Laguna El Rayo, laguna boliviana en el departamento del Beni.

Ciencia
Rayos X
Rayos gamma
Rayos cósmicos
Rayo luminoso, la línea imaginaria que representa la dirección en que se propaga la luz.
Rayo en geometría, una «semirrecta».

Mecánica
 Rayos, cada una de las partes de una rueda que une el centro del eje con la superficie de rodadura.

Militar
 Rayo (Armada Española), nombre de varios buques de la Armada Española.

Deportes
 Rayo Vallecano, equipo de fútbol del barrio madrileño de Vallecas al que se le conoce como el Rayo.
 Rayo Majadahonda C. F., equipo madrileño de fútbol que milita actualmente en 2ª División B.

Cine
 Rayo Negro (película), película rusa de acción y aventuras del 2009 sobre un coche volador, dirigida por Alexandr Voítinskiy y producida por Timur Bekmambetov.
 El rayo (película), película española de 1939 dirigida por José Buchs.

Otros
 Rayo McQueen, Personaje de la franquicia cars.